Zanve pode referir-se a:

Peixes 
Nome comum, dado em São Tomé e Príncipe, às subespécies:
 Tylosurus crocodilus crocodilus
 Tylosurus acus rafale

Desambiguações de espécies